Ovo je prikaz obiteljskog stabla knezova Šubića Bribirskih, hrvatskog velikaškog roda, u razdoblju od 1066. do 1456.

Vidi još 

 Šubići
 Obiteljsko stablo

Vanjske poveznice 

Obiteljsko stablo knezova Šubića Bribirskih u stručnom časopisu Meridijani (broj 84/2004.)
 Dr.sc. Hrvoje Petrić: Bribirski knezovi Šubići

 
Šubići
 
Povijest Hrvatske (1102. – 1527.)